Con Fibbialla si possono indicare diversi toponimi italiani ed altro ad essi relativi.

Geografia
 Fibbialla, frazione di Camaiore, in provincia di Lucca.
 Fibbialla, frazione di Pescia, in provincia di Pistoia.